Lourosa (Oliveira do Hospital) — freguesia no concelho de Oliveira do Hospital, Portugal
 Lourosa (Santa Maria da Feira) — cidade no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal

Desambiguações de topônimos